Merz Therapeutics ist ein deutsches Pharmaunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main.

Geschichte 
Als Teil der 1908 gegründeten Merz-Gruppe agiert Merz Therapeutics seit 2020 als eigenständiger Geschäftsbereich und seit 2021 als eigenständige Gesellschaft Merz Therapeutics GmbH. Weitere Geschäftsbereiche der Merz Group sind Merz Aesthetics, Merz Consumer Care, Merz Immobilien und Financial Investments.

Unternehmen 
Das Unternehmen umfasst mehr als 700 Mitarbeiter aus 23 verschiedenen Nationen. Merz Therapeutics ist ein international agierendes Unternehmen und weltweit mit Standorten, unter anderem in den USA und Kanada, vertreten. Produkte werden an den Merz Produktionsstandorten in Reinheim und Dessau hergestellt.

Produkte 
Das Unternehmen produziert Arzneimittel und fokussiert sich dabei neben den Bereichen Dermatologie und Hepatologie vor allem auf den therapeutischen Bereich Neurologie. Merz Therapeutics konzentriert sich neben neurologischen Erkrankungen wie Sialorrhö, Alzheimer, Parkinson und Wachsamkeits- und Antriebsstörungen auch auf die Therapie von Spastiken und Dystonien.

Im Bereich der Dermatologie liegt der Schwerpunkt des Unternehmens auf therapeutischer Behandlung von Haarausfall und Narbenbildung.

Außerdem entwickelt Merz Therapeutics entwickelt Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit chronischen Lebererkrankungen, wie der Leberzirrhose.

Partner und globales Netzwerk 
Merz Therapeutics hat sich durch externe Partnerschaften, unter anderem mit Lundbeck, Daiichi-Sankyo, Teijin und Vensica global vernetzt. Zudem arbeitet Merz Therapeutics in den Ländern, in denen es nicht selbst tätig ist, mit einem Netzwerk von Distributionspartnern zusammen.

Weblinks 
 Website von Merz Therapeutics

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Frankfurt am Main)
Pharmazieunternehmen
Gegründet 2021
Chemieunternehmen (Deutschland)